Милан Билбија (1936 — Лепетани, 2013) био је југословенски и босанскохерцеговачки редитељ и сценариста.

Био је муж певачице Неде Украден, имали су ћерку Јелену.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1976. || Нервчик (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Одликаши (ТВ серија)|| /
|-
| 1977. || Рашчеречени (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Ти си то (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Аретеј (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Загрљеници (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Самек (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Обичан човјек (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Знак || /
|-
| 1988. || Византија (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Са 204-272 (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Аретеј (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2013.
Босанскохерцеговачки редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи